Ліфля́ндія (, ;  «країна лівів», «лівська (лівонська) земля») — німецька і шведська назва Лівонії.

Топоніми 
 Ліфляндія — німецька і шведська назва Лівонії. Лівонія.
 Ліфляндія — історичний регіон в історичній Лівонії, складова сучасної Латвії. Відземе.
 Ліфляндія — герцогство в Лівонії (1561—1621). Лівонське герцогство.
 Шведська Ліфляндія
 Ліфляндія — російська губернія (1796—1918).